Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 333 dans le monde.

 Route 333 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 333 au Québec, Canada
 Route 333 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 333 en France